Cessna NGP  – modello di velivolo
 National General Pictures  – casa di distribuzione cinematografica statunitense
 Neo Geo Pocket  – console portatile prodotta da SNK
 NGP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Naval Air Station, Corpus Christi (Texas), Stati Uniti